Ли́мбах () — топоним и фамилия.

Топоним 
 Лимбах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Лимбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Вестервальд
 Лимбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Бад-Кройцнах
 Лимбах — коммуна в Германии, в земле Саксония.

Фамилия 
 Лимбах, Николас (род. 1985) — немецкий фехтовальщик-саблист, чемпион мира, призёр чемпионатов Европы.
 Лимбах, Ютта (1934—2016) — немецкий государственный деятель

См. также 
 Лимбах-Нойдау
 Лимбах-Оберфрона